Dans la littérature historique française, Empire autrichien peut désigner (improprement mais communément) :
 l'Empire des Habsbourg (1526-1804),
 l'Empire d'Autriche (1804-1867),
 l'Autriche-Hongrie (1867-1918).

Homonymie